Ranomafana – comune del distretto di Ifanadiana, Madagascar
 Ranomafana – comune del distretto di Taolanaro, Madagascar
 Parco nazionale di Ranomafana, Madagascar